1268 км — блок-пост и платформа (с 2012 года) в Апатитах. Одно из двух мест остановок пассажирских поездов города Апатиты (другая Апатиты-1).

О станции 
Станция обладает 3 путями, среди которых 2 — пассажирских и расположены у платформ. На станции остановку совершают только пригородные поезда Северо-западной пригородной пассажирской компании. Грузовые и пассажирские операции не производятся.

Имеет направления: в сторону Мурманска и в сторону Апатитов.

Пригородное сообщение по станции

Ссылки 
 Приказ по 1268 км 
 015646 1268 км на сайте Единая сетевая разметка
Станции Мурманского отделения Октябрьской железной дороги
Транспорт Апатитов